Puchar Afryki 2003 – czwarta edycja Pucharu Afryki, oficjalnych międzynarodowych zawodów rugby union o randze mistrzostw kontynentu organizowanych przez CAR mających na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Afryce. W walce o tytuł mistrzowski brało udział dziewięć zespołów, pozostałe drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, występowały zaś w niższych dywizjach. Mecze zostały rozegrane w okresie od 1 czerwca 2003 do 29 lutego 2004 roku.

Informacje ogólne 
Główne zawody – Top 9 – zostały rozegrane w formie trzech trzyzespołowych grup rozgrywających spotkania systemem kołowym. Zwycięzcy grup oraz najlepsza drużyna z drugiego miejsca uzyskały awans do turnieju finałowego, którego triumfator został mistrzem Afryki. Pozostałe afrykańskie drużyny rywalizowały zaś w zawodach nazwanych Super 16, również podzielone geograficznie na dwie strefy, których zwycięzcy spotykali się w turnieju finałowym.

W zawodach triumfowało Maroko, w finałowym pojedynku pokonując Namibię. W zawodach niższej dywizji triumfował Kamerun po finałowym zwycięstwie nad Zambią.

Top 9

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Turniej finałowy

Super 16

Dywizja północna

Dywizja południowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Puchar Afryki
2003 w rugby union
2004 w rugby union
2003 w Afryce
2004 w Afryce